

Patronyme 
Riccardo Chailly (1953-), chef d'orchestre italien contemporain.

Toponyme

France 
 Chailly-en-Bière, commune de Seine-et-Marne
 Chailly-en-Brie, commune de Seine-et-Marne
 Chailly-en-Gâtinais, commune du Loiret
 Chailly-lès-Ennery, commune de la Moselle
 Chailly-sur-Armançon, commune de la Côte-d'Or
 Chailly-sur-Nied, ancienne commune de la Moselle

Suisse  
 Chailly-sur-Montreux, localité de la commune de Montreux dans le canton de Vaud
 Chailly/Rovéréaz, quartier de la commune de Lausanne dans le canton de Vaud

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France